Джехром:

 Джехром — город на юге Ирана в провинции Фарс.
 Джехром — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс.